Kim Thehun (1975), dél-koreai színművész
 Kim Thehun (1988), dél-koreai gyorskorcsolyázó
 Kim Thehun (1994), dél-koreai taekwondózó